De Multimed is een halfjaarlijks onderzoek naar het bereik van de gratis medische pers in België. Het wordt op initiatief van de industrieorganisatie CIB uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbedrijf Intercam. De deelnemende bladen dragen een deel van de kosten.

De Multimed onderscheidt weekbladen (inclusief de halfwekelijkse Artsenkrant en het tweewekelijkse Medi-Sfeer) en maandbladen (inclusief de tweemaandelijkse). Het leesgedrag van huisartsen en specialisten wordt afzonderlijk onderzocht.

De Multimed was lange tijd een louter kwantitatief onderzoeksinstrument. Via telefonische enquêtering vormt het onderzoeksbedrijf zich een beeld van het aantal keren dat een blad werd ingekeken, en van de totale tijd die de arts aan het blad besteedde. Of de arts datgene wat hij leest positief dan wel negatief beoordeelde wordt niet onderzocht. Sinds 2006 wordt ook de waardering door de lezer onderzocht. Nieuw is tevens dat ook media die zich richten tot medisch specialisten uitgebreid worden doorgelicht.
Media